Actinostemma är ett släkte av gurkväxter. Actinostemma ingår i familjen gurkväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gurkväxter
Actinostemma